Timothy Robert "Tim" DeKay (Lansing, 12 de  junho de 1963), é um ator norte-americano, conhecido por interpretar o agente especial Peter Burke na série de drama White Collar (2009—14), recentemente fez uma participação especial na série Lucifer (2017).

Biografia 
Timothy Robert DeKay nasceu em 12 de junho, em Ithaca, Nova York, filho de Jim e Jill DeKay. O ator era muito atlético na escola, jogando basquete e beisebol (seu esporte favorito). Em seu ano, Tim estrelou em sua produção de escolas secundárias de Oliver. Seu retrato de Fagan ainda é famoso hoje, pós o ensino médio, ele freqüentou Le Moyne College, formando-se com um BS em Administração de Empresas. Depois de trabalhar para Marcellus Casket Co. em Siracusa, Nova York, o chamado do teatro tornou-se inegável e Tim dirigiu-se para a Universidade Rutgers, onde recebeu um MFA.

Vida pessoal 
DeKay é casado com a atriz Elisa Taylor, o casal tem dois filhos. O ator atualmente reside na Califórnia.

Filmografia 
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
|-  style="background:#cfcfcf; text-align:center;"
! colspan="5" | Filmes
|-  style="background:#e8e8e8; text-align:center;"
! Ano
! Título original
! Título no Brasil
! Papel
! Ref.
|-
| rowspan=2|1998
| Almost Heroes
|  Os Quase Heróis
| New Bartender
| align="center"| 
|-
| The Prospector
| 
| Pete Garrett
|align="center"| 
|-
| 1999
|Buddy Boy
| 
| Ken
|align="center"| 
|-
| rowspan=2|2000
|The Crow: Salvation
| O Corvo: A Salvação
| Martin Toomey (creditado como: Tim DeMay)
|align="center"| 
|-
|Big Eden
|De Volta ao Paraíso
|Dean Stewart
|align="center"|
|-
| rowspan=2|2001
| Nice Guys Finish Last
| 
| Dad
|align="center"| 
|-
| Swordfish
| A Senha: Swordfish
| Agent
|align="center"| 
|-
| 2002
| The Third Wheel
| Triângulo Amoroso
| Speaker
|align="center"| 
|-
|2003
| Welcome to the Neighborhood
| 
| Bill
|align="center"| 
|-
|2004
| Control
| Control
| Bill Caputo
|align="center"| 
|-
| 2005
| The Chumscrubber
| Más Companhias
| Mr. Peck
|align="center"| 
|-
|rowspan=2| 2006
|Peaceful Warrior
| Poder Além da Vida
| Coach Garrick
|align="center"| 
|-
| The Far Side of Jericho
| 
| The Stranger
|align="center"|
|-
| 2007
| Randy and the Mob
| 
| Bill
|align="center"| 
|-
|2008
| Get Smart
| Agente 86
| Secret Service Agent
|align="center"| 
|-
|2009
| Political Disasters
| 
| Jim
|align="center"| 
|-
|2014
| Best Man Wins
| 
| Edward Stiles
|align="center"| 
|-
|-  style="background:#cfcfcf; text-align:center;"
! colspan="5" | Televisão
|-  style="background:#e8e8e8; text-align:center;"
! Ano
! Série/Filme
! Papel
! Notas
! Ref.
|-
|1995–96
|SeaQuest 2032
| Lawrence Deon
|3 episódios
|align="center"| 
|-
|rowspan=7|1996
| Champs
| Bob
| 1 episódio
| align="center"| 
|-
|If These Walls Could Talk
| Beck's Husband (Segment 1952)
|Telefilme
|align="center"| 
|-
| Townies| Patrolman
| Episódio: "The Penalty Phase"
|align="center"| 
|-
| Common Law| Alex
|Episódio: "Pilot"
|align="center"| 
|-
|Seinfeld| Kevin
|2 episódios
|align="center"| 
|-
| The Ring| Max Thomas
|Telefilme
|align="center"| 
|-
|Grace Under Fire
| Rev. Tom Maxwell
| 2 episódios
|align="center"| 
|-
|1997–99
| Party of Five
| Dr. Paul Thomas
| 12 episódios
|align="center"| 
|-
| rowspan=6|1997
| Invasion
| Mike Landry
| 2 episódios
|align="center"| 
|-
|The Larry Sanders Show
| Gordon
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| The Naked Truth
| John
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| Touched by an Angel
| J.D. Sinclair
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| Night Sins
| Prof. Christopher Priest
| Telefilme
|align="center"| 
|-
|Diagnosis Murder
| Sonny Burnett
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
|rowspan=6|1998
| Ellen
| John
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| The Pentagon Wars
| Jr. Officer Embasy Party
| Telefilme
|align="center"| 
|-
|Caroline in the City
| Brian
| 2 episódios
|align="center"| 
|-
|Cupid
| Jennings Crawford
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| Brimstone
| Prof. John Albright
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
|Five Houses
|
|Telefilme
| align="center"| 
|-
|rowspan=2|1999
|The Practice
| Jerry Green
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| The Pretender
| Eddie Fontenot
| 1 episódio
| align="center"| 
|-
|1999–00
|Sports Night
| Ray Mitchell
| 2 episódios
|align="center"| 
|-
|2000
|God, the Devil and Bob
| 
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
|rowspan=5|2001
| Honey Vicarro
|
|Telefilme
|align="center"| 
|-
|Murder, She Wrote: The Last Free Man
| Robert Mercer
|Telefilme
|align="center"| 
|-
|Thieves
| Owen
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| Taking Back Our Town
|
|Telefilme
|align="center"| 
|-
| Chestnut Hill
| Peter Eastman
|Telefilme
|align="center"| 
|-
|rowspan=3|2002
| Ally McBeal
| Kendall Wilis
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
| Friends
| Marc
| 1 episódio
|align="center"| 
|-
|Malcolm in the Middle
| Matt
| 1 episódio
|align="center"| 
|-

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos